Piazza kan syfta på:

 Piazzor i Italien – ett urval av torg i Italien

Geografi

Italien 

 Piazza, Terragnolo, ort i Trento, Trentino-Alto Adige, 
 Piazza, Gussago, ort i Brescia, Lombardiet, 
 Piazza, Parma, ort i Parma, Emilia-Romagna, 
 Piazza, La Spezia, ort i La Spezia, Ligurien 
 Piazza, Cuneo, ort i Cuneo, Piemonte 
 Piazza, Bergamo, ort i Bergamo, Lombardiet, 
 Piazza, Vicenza, ort i Vicenza, Veneto, 
 Piazza al Serchio, kommun i Lucca, Toscana, 
 Piazza Armerina, kommun i Enna, Sicilien, 
 Piazza Brembana, kommun i Bergamo, Lombardiet, 

Robotskapade Italienförgreningar